

Toponymes

Jaén, commune d'Andalousie, chef-lieu de la province de Jaén.
 Le Real Jaén Club de Fútbol est un club de football.
 Province de Jaén, province d'Andalousie.

Jaén, capitale de la province de Jaén.
 Province de Jaén, province de la région de Cajamarca.

Jaen, municipalité des Philippines.

Autres 
 Le Jaén est un cépage rouge portugais cultivé principalement dans les régions du Dão et du Douro.